

Особи 
 Абрамовський Андрій Силович — депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання
 Абрамовський Роман Романович — міністр Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,

Географічні об'єкти 
 Майдан-Абрамовський — село в Польщі, в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства